Футбольная лига в сезоне 2001-02 — 104-й сезон Футбольной лиги Англии. Победителем Первого дивизиона стал Манчестер Сити, Второго — Брайтон энд Хоув Альбион, а Третьего — Плимут Аргайл.

Итоговые турнирные таблицы

Первый дивизион

Плей-офф

Второй дивизион

Плей-офф

Третий дивизион

Плей-офф

Ссылки 
 Футбольная лига 2001/02 на RSSSF.com

2001
Футбол в Англии в сезоне 2001/2002
Спорт в Великобритании в 2001 году
Спорт в Великобритании в 2002 году
Футбол в Европе в 2001 году
Футбол в Европе в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002